Абазя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Абазян, Артак Горикович — российский экономист.
 Абазян, Артур Старович (род. 1967) — советский и армянский футболист.
 Абазян, Ашхен (1920—2007) — армянский журналист
 Абазян, Геворг Николаевич (1946—2008) — советский и армянский артист театра и кино.
 Абазян, Сергей Погосович (1931—2011) — армянский учёный-агроном.